Fok (zeil), een zeil van een zeilschip
Fok, een wiekverbetering van een windmolen
Fokken, vermeerderen, kruisen en selecteren van dieren
FOK!, een Nederlandstalige online gemeenschap
Fill-or-kill-order (FOK-order), een beursterm
Fascisme Onderzoek Kollektief, een antifascistische onderzoeksgroep